Лугова́я — остановочный пункт Савёловского направления Московской железной дороги в одноимённом микрорайоне города Лобня Московской области. Находится в 30 км от Савёловского вокзала, время движения от вокзала — 47 минут.

Прямое сообщение на Белорусско-Смоленское направление.
Пассажирское сообщение осуществляется электропоездами. Самые дальние пункты беспересадочного сообщения (декабрь 2010 года):
 В северном направлении: Савёлово, Дубна, Жёлтиково (суббота, воскресенье)
 В южном направлении:
 В направлении из Луговой: Бородино, Звенигород
 В направлении в Луговую: Бородино, Звенигород, Усово

Состоит из двух боковых платформ, соединённых пешеходными настилами с северной и южной оконечностей, расположена на изгибе железнодорожного пути. Один из немногих остановочных пунктов с «загибающимися» платформами. Для контроля над высадкой и посадкой пассажиров локомотивной бригадой оборудованы специальные мостки. На западной платформе имеется кассовое помещение.

Севернее платформы действует охраняемый и оборудованный шлагбаумом переезд на дороге от Рогачёвского шоссе (квартал Киовы Горки г. Лобни), огибающей затем территорию ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса и через улицы Центральную и Фрунзе микрорайона Луговая выходящей к деревне Шолохово близ Дмитровского шоссе.

В 2014—2015 годах произведён капитальный ремонт обеих береговых платформ.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 «Савёловская глухомань» (города, станции, расписания, история)
 Расписание электропоездов.

См. также 
 Луговая (микрорайон Лобни)

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Лобни